Huby kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Huby-Saint-Leu, kommun, Département du Pas-de-Calais,

Storbritannien 

 Huby, Hambleton, England, North Yorkshire, 
 Huby, Harrogate – en ort i Harrogate, North Yorkshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar